Kommunista párt, olyan politikai párt, ami az osztályok nélküli társadalomra törekszik, időben első ezek közül a Lenin vezette bolsevikoké
 Kommunista Párt, Magyar Kommunista Párt, rövidítve MKP 1944 októberében, a szovjet csapatok bevonulását követően újjáalakult magyar kommunista párt.
 Kommunista Párt, rövidítve KP a Békepárt utódja, a magyar kommunista párt elnevezése 1944. szeptember és október között